Repetition (lat. „Wiederholung“) steht:
 allgemein für eine Wiederholung 
 für ein rhetorisches Stilmittel, siehe Repetitio
 für die erneute Aufführung eines Bühnenstücks, oder einer Inszenierung, siehe Wiederaufführung
 das Merkmal einer Registergruppe der Orgel, siehe Register (Orgel) #Repetition
 bei Uhren mit Schlagwerk für die Wiederholung der letzten Schlagfolge.

Siehe auch:
 Repetitives Arrangement